Potok Wielki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski
 Potok Wielki (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski
 Potok Wielki (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in powiat Jędrzejowski